Bono kan syfta på:

 Bono – född 1960, sångaren Paul David Hewson i det irländska rockbandet U2
 Chaz Bono – född 1969, amerikansk aktivist, son till Sonny Bono och Cher
 Edward de Bono – född 1933, död 2021, maltesisk läkare och psykolog
 Emilio de Bono – född 1866, död 1944, italiensk general
 Mary Bono – född 1961, amerikansk politiker, änka till Sonny Bono
 Matteo Bono – född 1983, italiensk cyklist
 Sonny Bono – född 1935, död 1998, en amerikansk sångare, underhållare och politiker
 Peter Bonnington – född 1975, brittisk ingenjör med smeknamnet Bono
 Yassine Bounou – född 1991, marockansk fotbollsspelare med smeknamnet Bono

Geografi

Frankrike 
1 Bono, Morbihan, kommun i departementet Morbihan i regionen Bretagne, 
2 Bono (vattendrag i Frankrike, Morbihan), departementet Morbihan i regionen Bretagne,

Indonesien 
3 Bono, Tulungagung, by, 
4 Bono, Klaten, by,

Italien 
5 Bono, Sardinien – en kommun i Sardinien, Provincia di Sassari

Nigeria 
6 Bono (ward i Nigeria), Kano, Bunkure,

USA 
7 Bono, Arkansas – en ort i Arkansas, Craighead County, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar